Iva je lahko:

 Iva (ime), žensko osebno ime
 vrba iva, listopadno drevo iz rodu vrb (Salix caprea)